Водяная Балка — название населённых пунктов.

Россия 
 Водяная Балка — хутор в Красносельском сельском поселении Кущёвского района Краснодарского края.
 Водяная Балка — хутор в Раздольненском сельском поселении Кущёвского района Краснодарского края.

Украина 
 Водяная Балка — село в Диканьском районе Полтавской области.
 Водяная Балка — село в Валковском районе Харьковской области.